Титулярная церковь Ностра-Синьора-ди-Гвадалупе-э-Сан-Филиппо-Мартире-ин-Виа-Аурелия () — титулярная церковь была создана Папой Иоанном Павлом II 28 июня 1991 года. Титул принадлежит базилике Ностра-Синьора-ди-Гвадалупе-э-Сан-Филиппо-Мартире-ин-Виа-Аурелия, расположенной в пригороде Рима Аурелио, на виа Аурелиа.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Ностра-Синьора-ди-Гвадалупе-э-Сан-Филиппо-Мартире-ин-Виа-Аурелия 
 Хуан Хесус Посадас Окампо — (28 июня 1991 — 24 мая 1993, до смерти);
 Хуан Сандоваль Иньигес — (26 ноября 1994 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Ностра-Синьора-ди-Гвадалупе-э-Сан-Филиппо-Мартире-ин-Виа-Аурелия на сайте www.gcatholic.org ;
 Титулярная церковь Ностра-Синьора-ди-Гвадалупе-э-Сан-Филиппо-Мартире-ин-Виа-Аурелия на сайте www.catholic-hierarchy.org .

Богородица